Turkkila est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1994), patineuse artistique finlandaise
 (1921-2012), lutteur gréco-romain finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois